Karamellfärg kan syfta på:

Hushållsfärg, en vätska som används vid exempelvis bakning och innehåller livsmedelsfärgämnen och andra tillsatser.
Sockerkulör